Anisosciadium isolophme är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller och John Edward Dinsmore. Anisosciadium isolophme ingår i släktet Anisosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
isolophme